Annet peut désigner :

Patronymes
 Armand Annet, un administrateur colonial français.

Toponymie
 Annet-sur-Marne, une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

Voir aussi
 Annet, prénom masculin.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme